Ме́льниково — остановочный пункт Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги в черте города Иркутска. На платформе останавливаются все электропоезда. Поезда дальнего следования не останавливаются. Остановочный пункт имеет 2 низкие платформы. Платформа расположена между улицей Сергеева и Ботаническим садом Иркутского госуниверситета. Вблизи находится детский зоопарк. Время движения от станции Иркутск-Пассажирский составляет 10 минут.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутска